Sven Bertil Herlov Svensson, känd som Bertil Herlow-Svensson, född 2 mars 1929 i Våxtorps församling i Halland, död 14 oktober 2012 i Svedala församling i Skåne, var en svensk målare och skulptör.

Han var son till snickaren Carl Svensson och Judit Elisabeth Samuelsson. Svensson arbetade först som sjöman i tio år innan han sadlade om och arbetade fem år som slöjdlärare i Sala. Han studerade akvarellmålning för Arne Isacsson vid Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Han debuterade i en utställning i Sala 1964 och ställde därefter ut separat i bland annat Laholm, Uppsala, Örebro, Köping, Fagersta och på Den refuserades salong i Västerås. Tillsammans med Stig Anå ställde han ut i Sala och han deltog i utställningar med Salakonstnärer på Aguélimuseet. Han medverkade i Hallands konstförenings höstsalonger, Västerås konstförenings julsalong och i en utställning med elever från Forums grafikateljé i Malmö. Som bildkonstnär experimenterade han med en mängd olika material men oftast var verken framställda i form av oljemålningar och som skulptör blev det vanligtvis trä.

Tryckta källor
Svenskt konstnärslexikon del V, sid 343, Allhems förlag, Malmö.

Noter

Svenska skulptörer under 1900-talet
Födda 1929
Avlidna 2012
Män
Personer från Våxtorps socken
Svenska målare under 1900-talet